Nazwisko
 Angelo Ramazzotti (1858-1861) Kardynał
 Eros Ramazzotti
 Gianluca Ramazzotti

Inne
 Ramazzotti (likier) – marka alkoholi